Malmo kan avse:

Geografi

Sverige 
 Malmö, stad i södra Sverige
 Malmö kommun, kommun i Skåne

USA 
 Malmo, Nebraska
 Malmo, Minnesota
 Malmo Township, Aitkin County, Minnesota